Die 1. jugoslawische Fußballliga 1971/72 war die 43. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1971 und endete am 11. Juni 1972.

Der FK Željezničar Sarajevo wurde zum ersten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1971/72